Јанез Албрехт (Љубљана, 23. март 1925 — Љубљана, 1. март 2013) јест био југословенски и словеначки филмски и позоришни глумац.

Филмографија 
Дугометражни филмови | ТВ серије

Спољашње везе 
 

Рођени 1925.
Умрли 2013.
Југословенски глумци
Словеначки глумци
Љубљанчани